Димитър Добрев може да се отнася за:
 Димитър Добрев (1868 – 1944), български морски офицер
 Димитър Добрев (1888 – 1961), български икономист
 Димитър Добрев (р. 1930), български състезател и треньор по борба
 Димитър Добрев (1931 – 2019), български състезател и треньор по борба
 Димитър Добрев (р. 1935), български учен (агроном), директор на ИЗС „Образцов чифлик“ в Русе
 Димитър Добрев (р. 1937), български журналист, писател, политик – кмет и първи секретар на ГК на БКП в Хасково (1978-1987)
 Димитър Добрев, български актьор